Бео́н-сюр-Жиро́нд, Беон-сюр-Жіронд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний захід від Парижа, 25 км на північ від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 323 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 736,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Беон-сюр-Жиронд на сайті французького Національного інституту географії
 Беон-сюр-Жиронд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беон-сюр-Жиронд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда